Martin Taylor peut désigner :
 Martin Taylor (1979-), un footballeur anglais ;
 Martin Taylor (1956-), un guitariste britannique ;
 Sir Martin J. Taylor (né en 1952), mathématicien britannique.